His Last Crooked Deal – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
His Last Crooked Deal – cortometraggio del 1913 diretto da Bertram Bracken